Molekulska formula -{C15H10O3}- se može odnositi na:

 3-Hidroksiflavon
 6-Hidroksiflavon